Il singolare del torneo di tennis Washington Indoor 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Bob Lutz 6-1, 6-2.

Teste di serie 
 Björn Borg (secondo turno)
 Raúl Ramírez (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Indoor 1977